

Ямбахтіно — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Ямбахтіно — присілок, Канаський район, Чувашія